

Osoby o nazwisku Ahnert 
 Alfredo Ahnert García – meksykański aktor pochodzenia niemieckiego
 Eva Ahnert-Rohlfs (ur. 1912, zm. 1954) – niemiecka astronom, żona Paula
 Paul Oswald Ahnert (ur. 1897, zm. 1989) – niemiecki astronom

Astronomia 
 (3181) Ahnert – planetoida nazwana na cześć Paula Ahnerta